Кла́ра Свато́нёва (; ) — чешская кёрлингистка.

Шестикратная 

Играет на позициях первого и второго.

Достижения 
 : золото (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, ), серебро (2014).
 : бронза (2010).
 : серебро ().
 : серебро (2011, 2012, 2013), бронза (2009, 2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
Svatoňová Klára (CC SOKOL LIBOC) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Страница женской сборной Чехии на сайте Федерации кёрлинга Чехии
  (официальный твиттер команды А. Кубешковой)
 Профиль на сайте sport195.com
 Kubešková returns to world stage in Saint John - Curling Canada – 2014 Ford World Women's Curling Championship

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу